John Miles Steel – comandante navale britannico
 John Robert Steel – matematico statunitense
 John Steel – cantante statunitense
 John Steel – batterista britannico
 John Steel – nuotatore neozelandese